В список включены все парусные фрегаты, построенные и введённые в состав Российского флота с 1694 по 1852 год.

Список построен по следующему формату: название, число пушек (номинальное / действительное вооружение), в скобках указана дата спуска корабля на воду.

Фрегаты ранней постройки (до 1703 г.) 
 2 небольших фрегата (1689, учебные суда на Плещеевом озере)

 Святой Апостол Павел 24 (1694)
 Святое пророчество 44 (Santa Prophetia) (1694, построен в Голландии для России) — Переоборудован в торговое судно после 1695 г.

тип Святого Духа (2 фрегата) 
 Святого Духа 12 (1702)
 Курьер 12 (1702)

Фрегаты Балтийского флота (1703—1852)

тип Сясьский (2 фрегата) 
 Фан Сас № 1 (Сясьский первый) 18 (1702). Переоборудован в брандер и переименован в Этну в 1705 г.
 Фан Сас № 2 (Сясьский второй) 18 (1702). Переоборудован в брандер и переименован в Везувий в 1705 г.

 Штандарт 24 (1703). Переклассифицирован в 28-пушечный фрегат в 1710 г., разобран в 1730 г.
 Святой Илья 26 (1703). Разбился в Балтийском море в 1712 г.

тип Шлиссельбург (7 фрегатов) 
 Шлиссельбург 28/24 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., разобран после 1710 г.
 Кроншлот 28/24 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., разобран после 1710 г.
 Петербург 28/24 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., разобран после 1710 г.
 Триумф 28/24 (1704) Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., после чего переоборудован в брандер (1710).
 Дерпт 28/24 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., после чего переоборудован в брандер (1710).
 Нарва 28/24 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., разобран после 1710 г.
 Флигель-де-Фам 28/24 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., флагман вице-адмирала Корнелия Ивановича Крюйса в 1705 г., переоборудован в брандер в 1710 г.

тип Михаил Архангел (2 фрегата) 
 Михаил Архангел 28 (1704). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., разобран после 1710 г.
 Иван-город 28 (1705). Переклассифицирован в 28-пуш. фрегат в 1710 г., разобран после 1710 г.
 Без названия. Разобран на стапеле в 1705 г.
 Олифант 32/26 (1705). Разобран в 1712 г.
 Думкрат 32/26 (1707). Разобран в 1713 г.

тип Святой Пётр (2 фрегата) 
 Святой Пётр 32 (1710). Разобран в 1719 г.
 Святой Павел 32 (1710). Разобран в Копенгагене в 1716 г.

 Самсон 32 (1711, построен в Голландии для России). Посетил Великобританию в 1715 г., блокшив в 1733 г., разобран после 1739 г.
 Святой Яков 32/22 (бывший голландский ?). Приобретён в Голландии в 1711 г., разобран после 1732 г.
 Эсперанс 44 (бывш. голландский 50-пушчный корабль Hardenbroek, захваченный французским флотом в 1706 г. и переименованный в Esperance). Приобретён во Франции в 1712 г., посетил Францию в 1726—1727 гг., разобран после 1739 г.
 Святой Николай 42/50 (бывш. голландский ?). Приобретён в Голландии в 1712 г., переоборудован в транспорт в 1716 г.
 Лансдоу 32 (бывш. французский, бывш. английский HMS Norris). Приобретён в Великобритании в 1713 г., разобран в 1725 г.
 Ричмонд 44 (бывш. английский HMS Swiftsure). Приобретён в 1714 г. в Великобритании, разобран в 1721 г.
 Святой Илья 32 (1714). Разобран в 1721 г.
 Амстердам-Галлей 32 (1720, построен в Голландии для России). Посетил Испанию в 1725—1726 гг., разбился в 1740 г.
 Декронделивде (De kroon de liefde) 32 (1720, построен в Голландии для России). Посетил Испанию в 1725—1726 гг., последнее упоминание в 1743 г.
 Эндрахт 32 (1720, построен в Голландии для России). Захвачен Швецией на пути в Россию в 1720 г., дальнейшая судьба неизвестна.

тип Крейсер (3 фрегата) 
 Крейсер 32 (1723). Разобран в 1732 г.
 Яхт-хунд 32 (1724). Разобран в 1736 г.
 Винд-хунд 32 (1724). Разобран в 1736 г.

 Россия 32 (1728). Разобран в 1752 г.
 Вахтмейстер 46 (1732). Последнее упоминание в 1742 г.
 Митау 32 (1733). Захвачен в 1733 г. у Франции, разобран в 1747 г.
 Принцесса Анна 12 (1733). Переименован в ΄΄Святой Яков'' в 1745 г., разобран после 1755 г.

Тип «Брячислав» (8 фрегатов) 
 Брячислав (1785)
 Архангел Гавриил (1787)

Тип «Спешный» (34 фрегата;1801—1844) 
 Спешный 50 ор. (1801). Захвачен английским флотом в 1807 г. (Портсмут, Англия).
 Аргус 50 ор. (1807) 22 окт. 1808 сел на мель, 25 окт. 1808 разбит волнами.
 Быстрый 50 ор. (1807)	Разобран в 1827 в Кронштадте.
 Меркурий 44 ор. (1815). В 1818 продан испанскому правительству.
 Патрикий 44 ор. (1816). В 1818 продан испанскому правительству.
 Лёгкий 44 ор. (1816). В 1818 продан испанскому правительству.
 Патрикий 44 ор. (1819). Разобран в 1827 в Кронштадте.
 Меркурий 44 ор. (1820). Разобран в 1829 в Кронштадте.
 Проворный 48 ор. (1820). Разобран в 1831 в Кронштадте.
 Вестовой 44 ор. (1822). 3 июля 1827 сел на мель, 6 июля 1827 разбит волнами.
 Константин 48 ор. (1824). Разобран в 1848.
 Александра 54 ор. (1827). В 1845 разобран.
 Мария 54 ор. (1827). Переоборудован в магазин в Кронштадте в 1847.
 Ольга 54 ор. (1827). Разобран в 1849.
 Княгиня Лович 54 ор. (1828). В 1837 переоборудован в блокшив в Николаеве.
 Елисавета 63 ор. (1828). Переоборудован в магазин в Кронштадте (1838).
 Екатерина 56 ор. (1828). Разобран в 1854.
 Анна 54 ор. (1829) Переоборудован в блокшив в 1838.
 Принц Оранский 54 ор. (1829). С 1841 — «Король Нидерландский».Разобран в 1858 в Кронштадте.
 Нева 54 ор. (1829). Переоборудован в магазин в 1837.
 Венус (при закладке — «Скорый») 62 ор. (1829). Разобран в 1852.
 Беллона 54 ор. (1830). Переоборудован в магазин в 1837.
 Юнона 54 ор. (1830). Переоборудован в магазин в 1845.
 Помона 54 ор. (1830). Разобран в 1848.
 Церера 54 ор. (1830). В 1859 продан на слом в Кронштадте.
 Кастор 52 ор. (1831). В 1865 разобран в Кронштадте.
 Амфитрида 52 ор. (1832). В 1859 затоплен на Северном фарватере Кронштадта.
 Прозерпина 56 ор. (1832). Разобран в 1855.
 Диана 56 ор. (1833). В 1854 разобран.
 Аврора 56 ор. (1835). 8 апр.1861 продан на слом.
 Мельпомена 52 ор. (1836). В 1848 и 1849 занимал брандвахтенный пост в Свеаборге.
 Цесаревич (При закладке — «Елисавета») 58 ор. (1841). В 1858 переоборудован в магазин в Гельсингфорсе.
 Цесаревна (При закладке — «Беллона») 58 ор. (1841).Разобран в 1858 в Кронштадте.
 Константин 58 ор. (1844). Разобран в 1860 в Кронштадте.

Тип «Паллада» (3 фрегата) 
 Аврора (1835)
 Паллада (1832)
 Диана — построенный по тем же чертежам в 1852. Последний парусный фрегат Российского флота.

Фрегаты Балтийского флота (1852—1900) 
 Александр Невский. Последний боевой корабль России, построенный из дерева. Разбился 13 сентября 1868 года на отмели близ Лемвига (Дания).
 Олег. Затонул в 1869 году от столкновения. Наиболее сохранившийся из затонувших кораблей императорского флота.

Фрегаты Черноморского флота 
 Поспешный (фрегат, 1793)
 Поспешный (фрегат, 1821)
 Штандарт (фрегат, 1824)
 Рафаил (фрегат, 1828)

Фрегаты Каспийской флотилии 
В разделе приведены все фрегаты, входившие в состав Каспийской флотилии России.

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты России
Фрегаты